Munro är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Detta kan även skrivas Munroe. Båda formerna kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Munro eller Munoe

 Alice Munro (född 1931), kanadensisk författare
 Burt Munro (1899–1978), nyzeeländsk motorcykelkonstruktör och världsrekordförare
 Caroline Munro (född 1949), brittisk skådespelare och fotomodell
 Dunc Munro (1901–1958), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
Hector Munro, flera personer
 Hector Munro av Novar (1726–1805), brittisk general
 Hector Hugh Munro (1870–1916), brittisk författare med pseudonymen "Saki"
Ingrid Munro (född 1941) en svensk arkitekt 
 Kevin Munroe (född 1972), kanadensisk-amerikansk filmregissör
 Randall Munroe (född 1984), amerikansk programmerare och serietecknare
 Thalia Munro (född 1982), amerikansk vattenpolospelare
 William Munro (1818–1880), brittisk militär och botanist

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn